Qızılqaya – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Qızılqaya – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian